Tour de Suisse 2017 var den 81. udgave af cykelløbet Tour de Suisse. Det schweiziske etapeløb var det 25. arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2017 og blev arrangeret mellem 10. og 18. juni 2017. Den samlede vinder af løbet blev slovenske Simon Špilak fra  for anden gang i karrieren, mens danske Lasse Norman Hansen fra  vandt bjergtrøjen.

Hold og ryttere

Danske ryttere
Matti Breschel kørte for 
Jesper Hansen kørte for 
Magnus Cort kørte for 
Lasse Norman Hansen kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

8. etape

9. etape

Trøjernes fordeling gennem løbet

Resultater

Referencer

Eksterne henvisninger
 
 

2017
UCI World Tour 2017